

Фалкон-Гайтс — місто, штат Міннесота
 Фалкон-Гайтс — переписна місцевість, штат Техас